Ling Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingshan Dao, ö, Shandong, 
 Ling Shan (berg i Kina, Jiangxi), 
 Ling Shan (berg i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar